О столице маркизов Берланга см. Берланга-де-Дуэро

Берланга () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 127,8 км². Население — 2486 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 133 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Бадахоса